Laracha kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Laracha (ort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Laracha (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar